Gürün (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Gürün (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gürün